Instemmingsrecht (scholen) - recht van een medezeggingsraad in het onderwijs
 Instemmingsprocedure - wetgevingsprocedure in de Europese Unie
 Hear, hear - Engelstalige uitdrukking van bevestiging of instemming
 Seksueel consent, (wederzijdse) instemming of toestemming - akkoord tussen alle betrokkenen om seks met elkaar te hebben